Lussat kan syfta på:
 Lussat, Creuse
 Lussat, Puy-de-Dôme